Котюков — фамилия:

 Котюков, Иван Иванович (1889—1937) — химик, профессор ТГУ.
 Котюков, Лев Константинович (1947—2022) — русский поэт и эссеист, критик.
 Котюков, Михаил Михайлович (род. 1976) — экономист, министр науки и высшего образования Российской Федерации (2018—2020).
 Котюков, Юрий Геннадьевич (род. 1990) — российский футболист.